Карл Антон фон Мартини (, 15 августа 1726, г. Рево, Священная Римская империя – 7 августа 1800, г. Вена, Австрийская империя) — австрийский правовед, философ права.

Биография 

Родился в семье адвоката Карло де Мартини.

Выпускник Инсбрукского университета. С 1754 г. — профессор Венского университета. Известен как основной автор Гражданского кодекса Восточной Галиции 1797 года и соавтор Гражданского кодекса Австрии.

Работы 

 Ordo historiae ivris civilis praelectionibvs institvtionvm praemissvs ... Viennae Austriae typis Joannis Thomae Trattner caes. reg. maiest. avlae typogr. et bibliop. MDCCLV
 Weitere Ausgaben: Wien 1757, 1770, 1779, 1794 (deutsch), Koblenz 1782, Brüssel 1788, Valencia 1788, Pavia, 1803, Coimbra 1807, 1817, 1826, 1844, 1853
 Caroli Antonii de Martini, s.c.r.a.m. in supremo judiciorum tribunali a consiliis aulicis et p.p.o. de lege naturali exercitationes sex. Vindobonae, e typographeo Kaliwodiano [1766]
 Weitere Ausgaben: Wien 1770, 1776, 1780, 1783 (deutsch), Klausenburg (Cluj) 1776, Koblenz 1781, Coimbra 1794, Buda 1800
 De lege naturali positiones in usum auditorii vindobonensis. Viennae Austriae, e typographeo Kaliwodiano, anno M.DCC.LXII.
 Weitere Ausgaben: Wien 1764, 1767, 1771 (deutsch) 1772, 1778 (Trattner), 1778 (Kurzböck), 1782, 1783 (deutsch), 1787 (deutsch), 1797 (deutsch), 1799 (deutsch), Lissabon 1772, Klausenburg (Cluj) 1777, Koblenz 1780 (Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf: urn:nbn:de:hbz:061:1-77541), Brüssel 1789, Bétsben 1792 (ungarisch), Buda 1795, Coimbra 1802, 1825, 1840, Pernambuco (Recife) 1830
 Caroli Antonii de Martini s.c.r.a.m. in supremo judiciorum tribunali a consiliis aulicis et p.p.o. positiones de jure civitatis in usum auditorii vindobonensis Vindobonae typ. Joann. Thom. nob. de Trattnern sac. caes. reg. aul. typogr. et bibliop. MDCCLXVIII.
 Weitere Ausgaben: Wien 1773 (Trattner), 1773 (Kurzböck), 1775, 1779, 1780, 1783/84 (deutsch), 1788 (deutsch), 1797 (deutsch), 1799 (deutsch), Lissabon 1772, Koblenz 1781, Buda 1795, Coimbra 1802, Pernambuco (Recife) 1830

Примечания

Литература 
 Michael Hebeis: "Karl Anton von Martini (1726-1800): Leben und Werk" (= "Rechtshistorische Reihe" Bd. 153). Peter Lang, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-631-49831-4.
 Wolfgang Rother: Karl Anton von Martini. In: Helmut Holzhey, Vilem Mudroch (Hrsg.): Grundriss der Geschichte der Philosophie, Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, Bd. 5: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Schweiz, Nord- und Osteuropa. Schwabe, Basel 2014, S. 655–661 (Literatur: S. 708), ISBN 978-3-7965-2631-2.
Speziell zum juristischen Werk:
 Heinz Barta, Günther Pallaver (Hrsg.): Karl Anton von Martini: Ein österreichischer Jurist, Rechtslehrer, Justiz- und Bildungsreformer im Dienste des Naturrechts (= Recht und Kultur. Bd. 4). Lit Verlag, Wien 2007, ISBN 978-3-8258-0502-9.
 Heinz Barta: Karl Anton von Martinis bleibende Bedeutung für die österreichische und europäische Rechtswissenschaft. Vortragspublikation, o. D.
 Gregor Lässer: Martinis Rechtsphilosophie und das österreichische Privatrecht: Von Martinis „Lehrbegriff des Naturrechts“ (1762) zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (1811/12) (= Recht und Kultur. Bd. 5). Lit, Wien 2008, ISBN 978-3-7000-0796-8.
 Rudolf Palme: Der naturrechtliche Hintergrund Martinis. In: Heinz Barta, Rudolf Palme, Wolfgang Ingenhaeff (Hrsg.): Naturrecht und Privatrechtskodifikation. Tagungsband des Martini-Colloquiums 1998. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wien 1999, ISBN 3-214-00003-9, S. 113–136.
 Gabor Hamza: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition. Budapest 2009, ISBN 978-963-284-095-6

Философы Австрии
Юристы Австрии
Доктора права
Умершие в Вене